Суперкубок Франції з футболу 2012 — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 липня 2012 року між чемпіоном Франції Монпельє та володарем кубка Франції Ліоном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2012
2012 у французькому спорті
Франція